Ивáн Николáевич Гайворóнский (род. 1 мая 1940, хутор Кордон Бабаюртовского района Дагестана) — российский ученый геофизик, д. т. н. , профессор, лауреат премии Правительства Российской Федерации 2011 года в области науки и техники, действительный член РАЕН, действительный член Международной академии информатизации. Внес значительный вклад в развитие технологий и техники нефтегазодобычи с использованием энергии взрыва.

Библиография 
В 1962 году окончил Грозненский нефтяной институт по специальности «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов».

По окончании института работал в качестве Старшего техника лаборатории стреляющей аппаратуры, лаборатории кумулятивной перфорации, инженера, старшего инженера Раменского отделения ВНИИгеофизики (Всесоюзный научно-исследовательский институт геофизических методов в разведке).

В 1966 году поступил в очную аспирантуру Московского института нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина. В 1970 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук на тему «Гидродинамическая эффективность перфорационных каналов при вскрытии пластов кумулятивными перфораторами». Научный руководитель В.И. Щуров.

В 1998 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук по теме «Обеспечение эффективной гидродинамической связи скважины с пластом при вторичном вскрытии». Научный руководитель академик РАН Е.И. Шемякин.

В 1972 году был откомандирован в порядке перевода в Ухтинский индустриальный институт, где работал по 1985 год старшим преподавателем и доцентом кафедры «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», деканом геологического и нефтегазопромыслового факультетов, проректором по учебной работе.

С 1985г. по 1989г. – заместитель директора по научной работе «ВНИПИвзрывгеофизика».

С 1989г. по 1992г. – заместитель директора ВНИИНефтеПромГеофизики.

С 1992г. по 2005г. – генеральный директор ОАО «ВНИПИвзрывгеофизика».

С 2005 года по настоящее время – Советник генерального директора АО «ВНИПИвзрывгеофизика».

Профессор, действительный член Российской Академии Естественных Наук, действительный член Международной Академии Информатизации

Награды и премии 

 Орден «Знак почета»;
 Знак «Отличник разведки недр РФ»;
 Звание «Почетный нефтяник»;
 Звание «Почетный разведчик недр» МПР РФ;
 Премия им. И.М.Губкина;
 Премия Правительства РФ в области науки и техники.

Интеллектуальная собственность 
Является соавтором следующих авторских свидетельств:

 Патент № 892022 Пневмоприводной скважинный бесштанговый насос;
 Патент № 767721 Регулятор давления;
 Патент № 1789042 Способ огневого уничтожения ядовитых вещест;
 Патент № 1572084 Способ заканчивания скважины и устройство для его осуществления;
 Патент № 2224095 Кумулятивный перфоратор;
 Патент № 2255207 Способ осуществления взрыва в скважине при ее перфорации или обработке прискважинной зоны.

Научные работы 
Гайворонский И.Н. - автор ряда работ в области вторичного вскрытия нефтегазовых пластов перфорацией, оборудования для вторичного вскрытия продуктивных интервалов, освоения и заканчивания нефтяных и газовых скважин.

 «О российской методике определения параметров пробития кумулятивных зарядов в атмосферных условиях»
 «Опыт использования комплексной аппаратуры МКАВ-150/100, ПГК-102 для одновременного вскрытия и освоения сложнопостроенных коллекторов Восточного Предкавказья»
 «Обеспечение эффективной гидродинамической связи скважины с пластом при вторичном вскрытии»
 «Правила геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах»
 «Вскрытие продуктивных пластов бурением и перфорацией и подготовка скважин к эксплуатации» (учебное пособие)
 «Результаты освоения газонефтяных месторождений шельфа РФ на стадии ГРР с применением нового поколения отечественного прострелочного оборудования»
 В.С. Замахаев, И.Н. Гайворонский «Стратегия выбора технологии вторичного вскрытия пластов и интенсификации притоков» // Тезисы Международной конференции по геофизическим исследованиям скважин. 1998. 8 −11 сентября
 И.Н. Гайворонский, Г.Н. Леоненко, В.С. Замахаев «Коллекторы нефти и газа Западной Сибири. Их вскрытие и опробование». М.: ЗАО «Геоинформмарк», 2000. — 364 с. ISBN 5-900357-16-3
 И.Н. Гайворонский, В.С. Замахаев «Повышение качества заканчивания горизонтальных скважин с использованием взрывных технологий» // Тезисы 3-го Международного семинара «Горизонтальные скважины». 2000
 И.Н. Гайворонский, А.А. Меркулов, А.Р. Ликутов «Современные технологии вторичного вскрытия продуктивных пластов» // Бурение и нефть. 2006. №1
 И.Н. Гайворонский, А.А. Меркулов, А.Р. Ликутов «Комплекс оборудования и технологий газодинамического разрыва пласта для повышения эффективности разработки месторождений» // Нефтяное хозяйство. 2012. № 8.
 И.Н. Гайворонский, Г.И. Божко, А.Р. Ликутов «ВНИПИвзрывгеофизика: история становления, достижения, задачи будущего» // Нефтяное хозяйство. 2003. № 5
 И.Н. Гайворонский, В.С. Замахаев, А.Р. Ликутов «Новая перфораторная техника для вскрытия продуктивных пластов» // Газовая промышленность. 2002. март

Ссылки